J24 peut faire référence à :
 Coupole décagonale gyroallongée (J24), une figure géométrique ;
 HMS Hebe (J24), un dragueur de mine de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres